Rat der Hundert steht für:

 Consell de Cent, früheres demokratisches Regierungsgremium in Barcelona
 Consiglio dei Cento, früherer Stadtrat in Florenz